Ares steht für:

 Ares, Gott des Krieges in der griechischen Mythologie
 Ares (Galicien), Gemeinde in Spanien
 Ares-Kliff, Antarktika
 Ares-Oase, Antarktika
 Ares (Schiff, 1927), ein Segelschulschiff der griechischen Marine
 Ares (Rakete), eine Trägerrakete der NASA
 Ares Galaxy, eine Filesharing-Software
 Ares-Verlag, österreichischer Buchverlag, siehe Leopold Stocker Verlag #Seit 1995
 eine Motorradmarke der Firma Heros Motorrad-Motoren- & Getriebebau
 Claas Ares, eine Traktoren-Baureihe von Claas

Personen:
 Ares (Rapper) (* 1995), niederländischer Rapper 
 Blanca Ares (* 1970), spanische Basketballspielerin
 Chris Ares (* 1992), rechtsextremer deutscher Rapper
 Diego Ares (* 1986), brasilianischer Radrennfahrer
 Jessy Ares (* 1980), deutsch-italienischer Pornodarsteller
 Juan Carlos Ares (* 1963), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Buenos Aires
 Uxío Abuín Ares (* 1991), spanischer Triathlet

Film und Fernsehen:
 Ares (Fernsehserie), niederländische Netflixserie (2020)
 Arès – Der letzte seiner Art, französischer Science-Fiction-Thriller von Jean-Patrick Benes (2016)

Arès steht für:
 Arès, französische Gemeinde im Département Gironde

ARES steht als Abkürzung für:
 Adobe Reader Extension Server, früherer Name des Adobe LiveCycle Reader Extensions ES
 Agile Responsive Effective Support, ein Kampfflugzeug, siehe Scaled Composites ARES
 Amateur Radio Emergency Service, nordamerikanische Amateurfunkorganisation

Abkürzung